Osoby o tym nazwisku:
 František Pospíšil – czeski hokeista
 Jiří Pospíšil – czeski prawnik i polityk
 Jiří Pospíšil – czeski polityk i psycholog
 Martin Pospíšil – czeski piłkarz
 Michal Pospíšil – czeski piłkarz
 Pavel Pospíšil – czeski kucharz i restaurator
 Robert Pospíšil – czeski hokeista
 Zdeněk Pospíšil – czeski lekkoatleta